Niemcy:
 Klipphausen – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Miśnia

Osoby:
 Heinrich Anselm von Ziegler und Kliphausen – niemiecki pisarz